Malange peut désigner :
 Malange (Malanje), une ville d’Angola,
 Malange, une commune du Jura en France.